

1ª Temporada (2009)

Ver Também 
Buddhist Monkey (série)